

Sens premier 

 Rythme, phénomène périodique associé à l'idée de « mouvement » et s'inscrivant au départ dans la dimension du temps.

Rythmes naturels 

 Rythme biologique
 Rythme cardiaque
 Rythme respiratoire
 Rythme cérébral

Rythmes artificiels

Rythme dans les arts 

 Rythme, en poésie.
 Rythme, en musique, et sa représentation en solfège.

Œuvres 
 Rythmes, tableau de Robert Delaunay.
 Rythmes, recueil de poèmes d'Andrée Chedid

Autres rythmes artificiels 

 Rythme, en linguistique, selon la distribution des syllabes et la nature des accents toniques.
 Jeu de rythme, type de jeu vidéo.

Voir aussi 

 
 Rythmique grégorienne
 RITM